Zachar může být:

Zachariáš (jméno) – biblické a mužské křestní jméno

příjmení osob
Ján Zachar (* 1936) – slovenský fotbalista fotbalový trenér
Jozef Zachar – slovenský režisér
Karol Zachar (1918–2003) – slovenský herec, divadelní režisér a pedagog
Otakar Zachar (1870–1921) – český chemik
Radoslav Zachar (* 1972) – slovenský fotbalista
Vilma Zacharová (* 1927) – slovenská politička KSS
Vojtech Zachar (* 1922) – slovenský fotbalista

Podobné příjmení 
 Zacharov